Timna – starożytne miasto, zlokalizowane na Tel Batasz
 Timna – niezidentyfikowane miasto biblijne, należące do terytorium Judy
 Timna – dolina na północ od Zatoki Akaba, gdzie w starożytności wydobywano miedź
 Timna – góra w Dolinie Timna
 Timna – potok w Dolinie Timna
 Timna – sztuczny zbiornik wodny w Dolinie Timna
 Timna – park krajobrazowy w Dolinie Timna
 Zuke Timna – pasmo górskie, otaczające Dolinę Timna